GIP son unas siglas que pueden designar:

 Péptidos inmunogénicos del gluten (GIP)

 Grupo de Investigación Paranormal (G.I.P.)
 Polipéptido inhibidor gástrico (GIP)
 Libra gibraltareña
 Global Infrastructure Partners (GIP), fondo de capital inversión.